Koddaert Ladies Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на закрытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводились в городе Торхаут, Западная Фландрия, Бельгия 11 — 17 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Янина Викмайер (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Koddaert Ladies Open
 Цикл женских турниров ITF 2010
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Октябрь 2010 года
2010